Села:
 Косівка — Київська область, Білоцерківський район
 Косівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Косівка — Одеська область, Березівський район
 Косівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район